Scolecozythia är ett släkte av svampar. Scolecozythia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scolecozythia